Velika nagrada Velike Britanije 1971 je bila šesta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1971. Odvijala se je 17. julija 1971.

Dirka 

|-
! 1
| 12
|  Jackie Stewart
| Tyrrell-Ford
| 68
| 1:31:31,5
| 2
| 9
|-
! 2
| 18
|  Ronnie Peterson
| March-Ford
| 68
| + 36,1 s
| 5
| 6
|-
! 3
| 1
|  Emerson Fittipaldi
| Lotus-Ford
| 68
| + 50,5 s
| 4
| 4
|-
! 4
| 26
|  Henri Pescarolo
| March-Ford
| 67
| +1 krog
| 17
| 3
|-
! 5
| 24
|  Rolf Stommelen
| Surtees-Ford
| 67
| +1 krog
| 12
| 2
|-
! 6
| 23
|  John Surtees
| Surtees-Ford
| 67
| +1 krog
| 11
| 1
|-
! 7
| 22
|  Jean-Pierre Beltoise
| Matra
| 66
| +2 kroga
| 15
|  
|-
! 8
| 17
|  Howden Ganley
| BRM
| 66
| +2 kroga
| 11
|  
|-
! 9
| 16
|  Jo Siffert
| BRM
| 66
| +2 kroga
| 3
|  
|-
! 10
| 14
|  François Cevert
| Tyrrell-Ford
| 65
| +3 krogi
| 10
|  
|-
! 11
| 20
|  Nanni Galli
| March-Ford
| 65
| +3 krogi
| 21
|  
|-
! 12
| 8
|  Tim Schenken
| Brabham-Ford
| 63
| Menjalnik
| 7
|  
|-
! NC
| 3
|  Reine Wisell
| Lotus-Ford
| 57
| +11 krogov
| 19
|  
|-
! NC
| 19
|  Andrea de Adamich
| March-Alfa Romeo
| 56
| +12 krogov
| 24
|  
|-
! Ods
| 10
|  Peter Gethin
| McLaren-Ford
| 53
| Motor
| 14
|  
|-
! Ods
| 4
|  Jacky Ickx
| Ferrari
| 51
| Motor
| 6
|  
|-
! Ods
| 5
|  Clay Regazzoni
| Ferrari
| 48
| Pritisk olja
| 1
|  
|-
! Ods
| 21
|  Chris Amon
| Matra
| 35
| Motor
| 9
|  
|-
! Ods
| 9
|  Denny Hulme
| McLaren-Ford
| 32
| Motor
| 8
|  
|-
! Ods
| 25
|  Derek Bell
| Surtees-Ford
| 23
| Vzmetenje
| 23
|  
|-
! Ods
| 6
|  Mike Beuttler
| March-Ford
| 21
| Pritisk olja
| 20
|  
|-
! Ods
| 2
|  Dave Charlton
| Lotus-Ford
| 1
| Motor
| 13
|  
|-
! Ods
| 7
|  Graham Hill
| Brabham-Ford
| 0
| Trčenje
| 22
|  
|-
! Ods
| 11
|  Jackie Oliver
| McLaren-Ford
| 0
| Trčenje
| 16
|  
|}

Opombe 
 Najhitrejši krog: Jackie Stewart - 1:19.9

Formula 1 sezona 1971
1971